Муракино — название населённых пунктов в России:

 Муракино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Муракино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.